The Best FIFA Goalkeeper — футбольная награда, ежегодно вручаемая организацией ФИФА лучшему мужскому и лучшему женскому вратарю года.

Победители

The Best FIFA Men’s Goalkeeper

The Best FIFA Women’s Goalkeeper

См. также 
 The Best FIFA Football Awards
 The Best FIFA Men’s Player

Примечания 

Goalkeeper
Незавершённые статьи о футболе
Футбольные награды
Награды ФИФА